Тихоми́ров (Тихоми́рова) — русская фамилия.

Известные носители

А 
 
 Тихомиров, Алексей Юрьевич (род. 1970) — советский и российский футболист, тренер.
 
 
 Тихомиров, Антон Владимирович (род. 1990) — российский хоккеист.

Б

В 
 
 Тихомиров, Валерий Викторович — депутат Государственной думы 2-го созыва.
 Тихомиров, Василий Дмитриевич (1878—1956) — советский артист балета и балетмейстер.
 
 
 
 Тихомиров, Вячеслав Валентинович (1945—2014) — советский и российский генерал армии; командующий внутренними войсками МВД.

Г 
 Тихомиров, Геннадий Александрович (род. 1938) — советский футболист.
 Тихомиров, Георгий Алексеевич (1871—1945) — епископ РПЦ, Митрополит Токийский и Японский.

Д

И 
 
 
 Тихомиров, Илларион Александрович (1861—1933) — краевед, историк, археолог, искусствовед, реставратор, музейный и архивный деятель.
 Тихомиров, Илья Кузьмич (1910—1942) — Герой Советского Союза.
 Тихомиров, Иоасаф Александрович (1872—1908) — актёр Художественного театра (1898—1904).

К 
 Тихомиров, Клавдий Иванович (1864—1929) — педагог, историк и краевед.
  (1848—1913) — русский архитектор.

Л 
 Тихомиров, Лев Александрович (1852—1923) — русский политический деятель, литератор, религиозный мыслитель.

М

Н 
 
 Тихомиров, Нил Иванович (1857 — после 1917) — попечитель Оренбургского и Западно-Сибирского учебных округов, тайный советник.

О

П, Р 
 
 Тихомиров, Пётр Васильевич (1802—1831) — российский астроном и математик.
 Тихомиров, Роман Иринархович (1915—1984) — советский режиссёр театра и кино, сценарист, педагог, музыкант.

С

Ю



Другое 
 Тихомиров — лунный кратер.

См. также

Примечания 

